Håkan Bengtsson och liknande namn kan syfta på

 Håkan Bengtsson (simmare) (född 1942), svensk simmare
 Håkan A. Bengtsson (född 1958), svensk journalist, debattör och författare
 Håkan Bengtsson (skådespelare), svensk skådespelare
 Håkan Bengtsson (teolog) (född 1962), svensk teolog
 Håkan Bengtsson (journalist, född 1943), svensk journalist.